County Fair – cortometraggio del 1903 prodotto dall'Edison Manufacturing Company
County Fair – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
County Fair – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da William Nolan
County Fair – film del 1937 diretto da Howard Bretherton
County Fair – documentario del 1948 diretto da Harry W. Smith
County Fair – film del 1950 diretto da William Beaudine